GPF steht für:
 Grand-Prix-Finale, Eiskunstlaufwettbewerb der ISU-Grand-Prix-Serie
 Grand Puissance, Filloux, französische Kanone im Ersten Weltkrieg. siehe Canon de 194 mm GPF
 Gewerkschaft für Post- und Fernmeldebedienstete in Österreich
 Global Policy Forum, internationale Nichtregierungsorganisation für Transparenz der Vereinten Nationen
 Gallons per flush, Angabe auf US-amerikanischen Toiletten für den Wasserverbrauch pro Toilettenspülung
 Ottopartikelfilter für Fahrzeuge mit Ottomotor (von der englischen Bezeichnung gasoline particulate filter)

Abkürzung